Die Saison 1997/98 war die 3. Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die vierte als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland.

Statistik

Tabelle

Einzelnachweise 

199697
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 1997 98